За́зерка () — остановочный пункт электропоездов (в том числе электропоездов Минских городских линий) в Пуховичском районе (Минская область, Беларусь).

Расположен в 31 километре от Минска (станции Минск-Пассажирский) между остановочными пунктами Седча и Рыбцы (юго-восточное направление железнодорожной линии). 

Примерное время в пути со всеми остановками от ст. Минск-Пассажирский — 41 мин.; от ст. Пуховичи — 35 мин.

Ближайший населённый пункт по обе стороны платформы — одноимённый агрогородок.

См. также 

 Железнодорожная транспортная система Минска

Ссылки 
 Расписание электропоездов
 Информация об остановочном пункте
 Информация об остановочном пункте

Остановочные пункты Минского отделения Белорусской железной дороги